Valvata är ett släkte av snäckor som beskrevs av Otto Friedrich Müller 1773. Valvata ingår i familjen kamgälsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kamgälsnäckor
Valvata